My Beautiful Demon is het debuutalbum van Ben Christophers uit 1999.

Tracklist
 My Beautiful Demon
 Give Me Everything
 Before The Winter Parade
 Stay
 It's Been A Beautiful Day
 Sunday
 Healer
 Remote Control
 Always
 Skyscraper

extra
 The Alien And The Earth Girl (demo)
 My Beautiful Demon (live)
 Stay (acoustic)
 Sunday (2 Metre Session, Holland)

Muziekalbum uit 1999